Piazza del Carmine, a Cagliari
Piazza del Carmine, a Firenze
Piazza del Carmine, a Napoli
Piazza del Carmine, a Reggio Calabria